

Persone 
 Sergej Komarov (1891-1957) – attore e regista sovietico
 Sergej Komarov (1983) – sciatore e allenatore di sci alpino russo